Hanno est le pseudonyme de l'auteur et illustrateur jeunesse français Hanno Baumfelder, lauréat du Prix Sorcières Premières lectures en 2005 pour son roman jeunesse Sur le bout des doigts, aux éditions Thierry Magnier.
 Hannō, une localité japonaise ;
 Hanno, un cratère d'impact lunaire situé près de la branche sud-est de la Lune ;
 Hanno, un éléphant blanc, animal préféré du pape Léon X.

Voir aussi

Références